Christian Pander (28 de Agosto de 1983 em Münster), é um lateral de futebol alemão que é especialista em lançamentos em profundidade, atualmente joga no Hannover 96.

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do FC Schalke 04